Das Big Ten Men’s Tennis Tournament 2016 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im US-amerikanischen College Tennis. Schauplatz des Turniers war das Baseline Tennis Center in Minneapolis, Minnesota. Als Siegerin ging die Ohio State University hervor.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2015/16
Tennisturnier 2016
Tennisturnier in Minneapolis
Herrentennisturnier
College-Tennis-Turnier
Big Ten Conference